Schmidt-Dengler ist der Name von:

 Wendelin Schmidt-Dengler (1942–2008), österreichischer Literaturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Philipp Schmidt-Dengler (* 1974), Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer